Kastellet può riferirsi a diverse fortificazioni:
Kastellet (Copenaghen)
Kastellet (Stoccolma)